Tununngasup Qeqertaa bezeichnet:
 Tununngasup Qeqertaa (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tununngasup Qeqertaa (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland